Оле́г Матве́ев:
 Матвеев, Олег Владимирович (род. 1965) — доктор наук, профессор Кубанского государственного университета.
 Матвеев, Олег Илларионович (1917—1945) — советский лётчик-истребитель Войска Польского, совершивший таран (повторивший подвиг Гастелло).
 Матвеев, Олег Петрович (1924—1945) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Матвеев, Олег Юрьевич (род. 1970) — советский и украинский футболист.